Фамилија Кастањеда има више значења:

 Фамилија Кастањеда (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кастањеда, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Кастањеда, Колонија Инду (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику